Allan Ramsay (1686–1758) skót költő
 Allan Ramsay (1713–1784) skót festő